Nils Bonde kan syfta på bland andra:

 Nils Bonde af Björnö (1685–1760), svensk landshövding
 Nils Gustaf Bonde (1874–1951), svensk militär